Die Abkürzung GKN steht für verschiedene Unternehmen:
 Gemeinschaftskraftwerk Neckar: Kernkraftwerk Neckarwestheim
 GKN (Unternehmen), Luftfahrtindustrie und Automobilzulieferer
 GKN (Spielzeug), siehe Georg Köhler (Unternehmen), Hersteller von Blechspielzeug in Nürnberg 1932–1997

GKN